Epiphany (album), het tweede album van zanger-rapper T-Pain
 Epiphany (Badings), een compositie voor harmonieorkest van Henk Badings
 Epiphany (nummer), een nummer van de Amerikaanse band Bad Religion
 Epiphany (webbrowser), de standaardwebbrowser voor de GNOME-werkomgeving voor de computer
 Epiphany (2019), Amerikaanse film

Zie ook 
 Epifanie